Eßleben ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Ortsteil Eßleben der Gemeinde Buttstädt in Thüringen, siehe Eßleben (Buttstädt)
 Ortsteil Eßleben des Marktes Werneck im Landkreis Schweinfurt in Unterfranken in Bayern, siehe Eßleben (Werneck)

Siehe auch:
 Esleben